Honeyman ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Honeyman (* 1977), australischer Fußballspieler
 James Honeyman-Scott (1956–1982), britischer Rockmusiker
 John Honeyman (1831–1914), schottischer Architekt
 Katrina Honeyman (1950–2011), britische Historikerin
 Nan Wood Honeyman (1881–1970), US-amerikanische Politikerin

Siehe auch:
 Honyman